Le Moscou Skate (Moscow Skate en anglais, Moskovskie konki en russe) est une compétition internationale de patinage artistique qui se déroulait en URSS au cours de l'automne. Il accueillait des patineurs amateurs de niveau senior dans quatre catégories: simple messieurs, simple dames, couple artistique et danse sur glace. Le Moscou Skate est l'ancien nom de la Coupe de Russie.

Le premier Moscou Skate est organisé du 15 au 18 décembre 1966 à Moscou. Cinq pays européens y participent : l'Allemagne de l'Est, la Hongrie, la Pologne, la Tchécoslovaquie  et l'URSS.

Résultats

Messieurs

Dames

Couples

Danse sur glace

Source 
 Prize of Moscou News 1966 sur wikipedia anglais

1966
Compétition de patinage artistique à Moscou
Patinage artistique en 1966
1966 en Union soviétique
Sport en 1966 par pays